Жак-Луи Кар (; ,  — , ) — швейцарский протестантский . Родился в Женеве, но большую часть жизни прожил в кантоне Во. По основному роду занятий был пастором.

Написал целый ряд трудов по религиозной истории родного края. К ним относятся, в частности, монография «Кантон Во и Швейцария с 1798 по 1815 гг.» (; 1868), биография видного деятеля Реформации в Швейцарии Пьера Вире (; Лозанна, 1864) и другие. Его важнейшим трудом, получившим высокую оценку от лорда Эктона за свою полноту, является работа «Histoire du mouvement religieux et ecclésiastique dans le canton de Vaud pendant la première moitié du XIXe siècle», издававшаяся на протяжении одиннадцати лет в шести томах (Лозанна, 1870—1881).

Примечания

Ссылки 
 Книги (The Online Books Page)